Schöpfungstag steht für:

 den Tag der Erschaffung der Welt in verschiedenen Kulturen, Kulten und Religionen, siehe Schöpfung
 alle einzelnen Tage dieses Prozesses, siehe Schöpfungsgeschichte (Priesterschrift)#Sechs Schöpfungstage

Siehe auch:

 Der achte Schöpfungstag, Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Thornton Wilder (1967)
 Tag der Schöpfung, ökumenischer Tag, um den Schutz der Erde anzumahnen